Toponímia:
 Laval (Quebec), al Canadà 
 Districte de Laval, un dels tres districtes del departament francès de la Mayenne, a la regió del País del Loira
 Laval (Mayenne), municipi francès al departament de Mayenne i a la regió del País del Loira 
 Laval (Isèra), al departament d'Isère
 Laval-Atger, al departament de Lozère
 Laval-d'Aix, al departament de Drôme
 Laval-d'Aurelle, comuna francesa al departament d'Ardèche
 Laval-de-Cère, comuna francesa al departament d'Òlt 
 Laval-du-Tarn, comuna francesa al departament de Lozère
 Laval-en-Brie, comuna francesa al departament de Seine-et-Marne
 Laval-en-Laonnois, comuna francesa al departament d'Aisne
 Laval-le-Prieuré,comuna francesa al departament de Doubs
 Laval-Morency, comuna francesa al departament de les Ardenes
 Laval-Pradel, comuna francesa al departament de Gard
 Laval-Roquecezière, comuna francesa al departament d'Aveyron
 Laval-Saint-Roman, comuna francesa al departament de Gard
 Laval-sur-Doulon, comuna francesa al departament d'Haute-Loire
 Laval-sur-Luzège, comuna francesa al departament de Corrèze
 Laval-sur-Tourbe, comuna francesa al departament de Marne
 Laval-sur-Vologne, comuna francesa al departament de Vosges
 Bonchamp-lès-Laval, comuna francesa al departament de Mayenne
 Le Poët-Laval, comuna francesa al departament de Drôme
 Magnac-Laval, comuna francesa al departament de Haute-Vienne
 Mont-de-Laval, comuna francesa al departament de Doubs
 Saint-Genis-Laval, comuna francesa al departament de Rhône
 Saint-Germain-Laval (Loire), comuna francesa al departament de Loire
 Saint-Germain-Laval (Sena i Marne), comuna francesa al departament de Seine-et-Marne
 Saint-Pierre-Laval, comuna francesa al departament d'Allier
 Viols-en-Laval, comuna francesa al departament d'Hérault
 Organitzacions:
 Stade lavallois Mayenne Football Club, club de futbol francès
 Université Laval, universitat del Quebec 
 Biografies:
 François de Laval, primer bisbe del Quebec
 Gustav de Laval, científic suec 
 Pierre Laval, primer ministre francès